El Torneig de Shenzhen 2017, també conegut com a Shenzhen Open 2017, una competició tennística disputada sobre pista dura que pertany als International Tournaments. La cinquena edició se celebrà entre el 2 i el 7 de gener del 2017 al Shenzhen Longgang Sports Center de Shenzhen, Xina.

La tennista txeca Kateřina Siniaková va guanyar el primer títol individual de la seva carrera.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2017
WTA Tour 2017